FSB, akronymet kan have flere betydninger:
 fsb (boligorganisation) - tidligere Foreningen Socialt Boligbyggeri og FSBbolig
 Federalnaja Sluzjba Bezopasnosti – russisk sikkerhedstjeneste, tidligere KGB .
 Faglig Social Borgerliste – politisk parti i Høje-Taastrup.
 Federal Savings Bank – bank i USA.
 Front Side Bus – computer data system bus.
 Fairfield Symphonic Band – symfoniorkester fra Singapore.
 Financial Stability Board – organ etableret af G20.
 FSB (Formacija Studio Balkanton) – bulgarisk progressiv rock gruppe.